Bergisch steht für:
 deutsche Sprachgruppe in Nordrhein-Westfalen, siehe Bergische Dialekte
 das Bergische Land